Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2003 był 51 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 50 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20).

Kalendarz 

Rajdów zaliczanych do mistrzostw Europy w tym sezonie odbyło się pięćdziesiąt o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 
Tabela uwzględnia tylko rajdy o najwyższym współczynniku – 20.

Przypisy